Lukač est un toponyme qui peut désigner :
 Lukač, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Virovitica-Podravina ;
 Lukač, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kutjevo, comitat de Požega-Slavonie.